Zarrine-Chahr (en  / Zarrin-Šahr) est une ville de la province d'Ispahan, en Iran, située au Sud-Ouest de la ville d’Ispahan et chef-lieu du comté de Lenjan.

Lien externe 
  Site de la municipalité de Zarrine-Chahr

Ville dans la province d'Ispahan